Сезон 2002/03 — 11-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 28-й подряд сезон, который клуб провёл в высшем дивизионе английского футбола. В этом сезоне «Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, опередив на 5 очков прошлогоднего чемпиона, лондонский «Арсенал».

Домашний стадион клуба, «Олд Траффорд», по решению УЕФА принял финал Лиги чемпионов, а сам клуб дошел только до стадии четвертьфинала.
По итогам сезона Пол Скоулз вошел в символическую сборную по версии ПФА, а Руд ван Нистелрой получил 4 индивидуальные награды, а сэр Алекс Фергюсон был признан лучшим тренером сезона.

«Манчестер Юнайтед» провёл самую длинную беспроигрышную серию в лиге, которая составила 18 матчей. Она началась со встречи с «Блэкберном» и продлилась до конца сезона. Также этот сезон стал последним в стане «красных дьяволов» для Дэвида Бекхэма.

Форма 
Поставщиком формы для клуба в сезоне 2002/03 была компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, вновь была компания Vodafone.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2002/2003

Матчи

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Третий квалификационный раунд

Групповая стадия

Второй групповой этап

Плей-офф. Четвертьфинал 

«Реал Мадрид» одержал победу по сумме двух матчей со счётом 6:5

Статистика выступлений 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Ссылки 
 Сезон 2002/03 на StretfordEnd.co.uk

2002-2003
2003
Манчестер Юнайтед